Gedang (Porong), een plaats in Indonesië
Gedang (Sungai Penuh), een plaats in Indonesië
Gedang (Sungai Tenang), een plaats in Indonesië